Journal d'une fille perdue peut être : 
 le titre français d'un livre de 1905 écrit par Margarete Böhme, dont le titre original est Tagebuch einer Verlorenen ;
 un film de 1918 réalisé par Richard Oswald avec Erna Morena ;
 un film de 1929 réalisé par Georg Wilhelm Pabst avec Louise Brooks.

Homonymie
Homonymie de titre